Odet ist 

ein männlicher Vorname, der in Frankreich gelegentlich im Ancien Régime vorkam. 
Odet d’Aydie (um 1425–1498) Graf von Comminges, Ratgeber des Königs Ludwig XI. 
Odet de Foix, (1483–1583) Vicomte de Lautrec, Marschall von Frankreich, Enkel von Odet d’Aydie
Odet de Coligny, genannt Kardinal von Châtillon (1517–1571), Hugenottenführer
 ein Fluss in der Bretagne, siehe Odet (Fluss)
 der Nachname von
Jean-Baptiste d’Odet (1752–1803), 1796–1803 Bischof von Lausanne